Buried Alive – Lebendig begraben heißen die Filme
 Buried Alive – Lebendig begraben (1990), US-amerikanischer Horrorfilm von Frank Darabont
 Buried Alive – Lebendig begraben 2, US-amerikanischer Psychothriller aus dem Jahr 1997
 Buried Alive – Lebendig begraben (2007), US-amerikanischer Horrorfilm von Robert Kurtzman
 lautet der Originaltitel des Films Lost Girls aus dem Jahr 1989

Siehe auch:
Lebendig begraben (1962), US-amerikanischer Horrorfilm von Roger Corman
Buried – Lebend begraben, spanischer Thriller aus dem Jahr 2010